L'expression Oscars du cinéma 2000 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2000 et honorait des films sortis en 1999.

Pour les films sortis en 2000 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2001.